Открытый чемпионат Китая по снукеру 2009 (, также известен как Bank of Beijing China Open 2009 — по названию главного спонсора, Bank of Beijing) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в Пекине, Китай, с 30 марта по 5 апреля 2009 года. Победителем турнира стал Питер Эбдон, обыгравший в финале Джона Хиггинса со счётом 10:8. Предыдущий чемпион, Стивен Магуайр, проиграл в первом раунде Дэйву Харольду 0:5.

Призовой фонд

Результаты

Уайлд-кард раунд 

Матчи уайлд-кард раунда проходили 30 марта в Пекине.

Основной турнир

Финал

Квалификация 

Квалификация на турнир проходила с 21 по 24 января 2009 года в Престатине, Уэльс.

Сенчури-брейки

Квалификация 

 142 Стюарт Петтман
 138 Патрик Уоллес
 131 Скотт Маккензи
 121 Лю Чуан
 110 Аттасит Махитхи
 104 Кулдеш Джохал
 103 Цзинь Лун
 103 Мартин Гоулд

Основной турнир 

 140, 132, 121, 110, 103 Джон Хиггинс
 140, 128, 123, 109, 105 Рики Уолден
 138, 108, 100 Питер Эбдон
 134, 118 Джерард Грин
 132 Марк Аллен
 129, 108 Стивен Хендри
 127 Дин Цзюньхуэй
 127 Джо Свэйл
 124, 104 Ронни О'Салливан
 124 Стюарт Бинэм
 115 Дэйв Харольд

 114 Шон Мёрфи
 109, 101, 100 Грэм Дотт
 109 Джейми Коуп
 109 Стюарт Петтман
 109 Цзинь Лун
 108 Сяо Годун
 105 Тянь Пэнфэй
 105 Марк Селби
 103 Майкл Джадж
 100, 100 Джадд Трамп
 100 Дэвид Гилберт

Примечания 

Открытый чемпионат Китая по снукеру
2009 год в снукере